Sint-Bernardusabdij (Hemiksem), te Hemiksem
Sint-Bernardusabdij (Bornem), te Bornem
Het abdij van Aduard, een Sint-Bernardusabdij te Aduard nabij Groningen